Crusade (engl.: Kreuzzug) steht für:

 Crusade (Band), österreichische Metalband
 Crusade (niederländische Band), niederländische Progressive-Rock-Band
 Crusade (Fernsehserie), US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie
 The Crusade, Album der US-amerikanischen Band Trivium
 den Gründungsnamen der Band Pur

Siehe auch:

 Crusader